Follow the Sun est le titre original de la série télévisée américaine Ombres sur le soleil ;
 Follow the Sun est le titre original du film de Sidney Lanfield, Amour invincible, sorti en 1951.